И́горь Степа́нов:
 Степанов, Игорь Витальевич (род. 1970) — российский хоккеист.
 Степанов, Игорь Владиславович  (род. 1966) — латвийский футболист и тренер.
 Степанов, Игорь Михайлович (1925—1999) — советский и российский юрист.
 Степанов, Игорь Николаевич (род. 1976) — латвийский футболист.